Колорадо Сити има више значења:
 Колорадо Сити (Колорадо)
 Колорадо Сити (Аризона)
 Колорадо Сити (Тексас)